Agatarchide di Cnido – storico e geografo greco
 Cratere Agatarchide – cratere lunare